Замушки — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Новосельская волость».

География 
Находится на северо-востоке региона, в юго-восточной части района, вблизи административной границы с Новгородской областью, в лесной местности около деревни Лазуни (к северу) и руин д. Ручьи (к востоку). Произрастает ольха, берёза.

Уличная сеть не развита.

История 
Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года  деревня Замушки вошла в состав образованного муниципального образования Хрединская волость с 1 января 2006 года.

До апреля 2015 года деревня Замушки входила в  Хрединскую волость.

В соответствии с Законом Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ   деревня Замушки, вместе с другими селениями упраздненной Хрединской волости, вошла в состав образованного муниципального образования Новосельская волость.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. Вывоз леса, деревообработка.

Почтовое отделение, обслуживающее д. Замушки, — 181121; расположено в д. Хредино.

Транспорт 
Просёлочные дороги .

Примечания

Ссылки 
 Замушки (Струго-Красненский район) на Викимапии

Населённые пункты Струго-Красненского района